Stade poitevin est un nom de club sportif notamment porté par :
 Stade poitevin Football Club, club de football ;
 Stade poitevin hockey club, club de hockey sur glace ;
 Stade poitevin rugby, club de rugby à XV ;
 Stade poitevin volley beach, club de volley-ball ;
 Stade poitevin (omnisports), club omnisports.